Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1990, facente parte dell'ATP Tour 1990, ha avuto come vincitore Horacio de la Peña che ha battuto in finale Karel Nováček 6–4, 7–6, 2–6, 6–2.

Teste di serie 

 Boris Becker (quarti di finale)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Horacio de la Peña (semifinali)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Marc Rosset (terzo turno)
 Horst Skoff (semifinali)
 Karel Nováček (finale)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)

 Javier Sánchez (terzo turno)
 Karel Nováček (terzo turno)
 Andrej Čerkasov (quarti di finale)
 Tomás Carbonell (terzo turno)
 Udo Riglewski (terzo turno)
 Marián Vajda (terzo turno)
 Martin Střelba (terzo turno)
 David Engel (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1990